Berezcova este un nume propriu etimologic, care se poate referi la:

 Județul Berezovca (1941 - 1944)
 Raionul Berezovca din același județ Berezovca (1941 - 1944)
Berezovca
Berezovca, Ocnița

Nume proprii